Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)